Clotilde de Savoie peut désigner :
Marie-Clotilde de Savoie, dite plus couramment Clotilde de Savoie (1843-1911), fille aînée de Victor-Emmanuel II de Savoie (1820-1878), duc de Savoie, prince de Piémont et roi de Sardaigne (1849-1861) puis roi d'Italie (1861-1878) et de Marie-Adélaïde d'Autriche (1822-1855). Cette princesse épousa, en 1859 Jérôme Charles Joseph Paul Bonaparte, prince Napoléon (1822-1891). De cette union est issue l'actuelle maison impériale française Napoléon Bonaparte.
l'actrice française Clotilde Courau (née en 1969), devenue, par son mariage en 2003 avec Emanuele Filiberto di Savoia (né en 1972, et héritier du prétendant au trône d'Italie), « princesse de Venise ».

Maison de Savoie
Homonymie dynastique